Der Challenger 42 2005 war ein Tennisturnier, das vom 31. Januar bis 6. Februar 2005 in Andrézieux-Bouthéon stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2005 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 189 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 186 kB)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Challenger Series 2005
Tennisturnier in Andrézieux-Bouthéon